Сезон 2000/2001 стал для Реал Мадрида 70-м в Чемпионате Испании. Это стал первый сезон президентства Флорентино Переса, который положил начало эпохи «Галактикос». Первой крупной покупкой стал Луиш Фигу, выписанный из Барселоны.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето

Зима 

0

Общие убытки: 

Общая прибыль: 

Разница:

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица 

1 «Сарагоса» получила право участвовать в Кубке УЕФА как победитель кубка Испании.

Кубок Испании

1/32 финала

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок УЕФА

Межконтинентальный кубок

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2000